Mozifilmek
 Ötösfogat (Fünf Freunde), 2012-ben bemutatott német kalandfilm, Mike Marzuk rendezésében.
 Ötösfogat 2. (Fünf Freunde 2), 2013-ban bemutatott német kalandfilm, Mike Marzuk rendezésében.

Tévéfilmsorozatok
 Ötösfogat (Party of Five), 1994-2000 amerikai televíziós filmdráma-sorozat, Lou Antonio rendezésében.
 Ötösfogat (The Famous Five), 1995-től 1997-ig futott angol–kanadai–német televíziós kalandfilmsorozat, Andrew Morgan rendezésében.
 Ötös fogat – Kölyökzsaruk akcióban (Famous 5: On the Case), 2008-ban futott angol–francia televíziós 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, Pascal Pinon rendezésében.